La présente liste de mosquées de France n'est pas exhaustive. Il est notamment délicat de comptabiliser le nombre précis de lieux de culte musulmans, car nombre d'entre eux sont dans des espaces non construits originellement à cet effet. Une mosquée est avant tout un bâtiment pensé pour la prière et les activités annexes des communautés concernées, sinon il s'agit de simples salles de prières, mais qui sont parfois appelées mosquées dans une logique de simplification.

Le ministère de l'intérieur dénombre, en 2014,  lieux de cultes musulmans dont  en France métropolitaine. En 2015, un autre décompte faisait état d'environ 2200 lieux de culte musulman en France. En 2022, il y en aurait plus de 2600, mais ce chiffre est à prendre avec précaution.

La plus grande mosquée de France pour la superficie totale est la Grande Mosquée de Strasbourg. Elle s'étend sur un terrain de  avec une surface construite estimée à .

La plus grande mosquée de France au regard de la surface construite est la mosquée d'Évry-Courcouronnes avec une surface construite de  sur un terrain de .

La plus ancienne est probablement la mosquée de Tsingoni, achevée en 1538 à Mayotte (l'île ne devenant française qu'en 1841). Citons enfin la légende selon laquelle une mosquée ait été construite à Buzancy sur ordre de Saladin.

Liste par département

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris 
Pour les mosquées de Paris, voir la page Liste des mosquées de Paris.

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val d'Oise

DROC-COM

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Mohammed Telhine, L'Islam et les musulmans en France: une histoire de mosquées, 2009.
 Anne-Laure Zwilling, "L"architecture des mosquées en France: construire ou édifier", Revue des sciences religieuses 86 , 2012, .

Articles connexes 
 Liste des mosquées de Paris
 Liste des édifices religieux de France
 Islam des caves

France
Mosquees